Serro, una frazione del comune di  Villafranca Tirrena.
 Serro, un comune brasiliano del Minas Gerais.